Albert Ramos-Viñolas era il detentore del titolo, ma è stato eliminato ai quarti di finale da Fernando Verdasco.

David Ferrer ha vinto il torneo battendo in finale Aleksandr Dolgopolov col punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ottengono un bye per il secondo turno.

  Pablo Carreño Busta (secondo turno, ritirato)
  Albert Ramos-Viñolas (quarti di finale)
  Pablo Cuevas (secondo turno)
  Richard Gasquet (ritirato)
  Karen Khachanov (quarti di finale)

<li>  Fernando Verdasco (semifinale)
<li>  Diego Schwartzman (quarti di finale)
<li>  David Ferrer (campione)
<li>  Horacio Zeballos (secondo turno)

Qualificati 

  Federico Delbonis (primo turno)
  Arthur De Greef (primo turno)

<li>  Maximilian Marterer (primo turno)
<li>  Leonardo Mayer (primo turno)

Lucky loser 

  Paul-Henri Mathieu (primo turno)

Wildcard 

  Tommy Haas (primo turno)
  Elias Ymer (primo turno)

<li>  Mikael Ymer (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 2017